Бакталорантхазский район () — район медье Сабольч-Сатмар-Берег, Венгрия. Административный центр — Бакталорантхаза. В состав района входит 19 населённых пунктов:
 Ападь
 Бакталорантхаза
 Беркес
 Бешеньёд
 Лашкод
 Левелек
 Мадь
 Ньирмада
 Ньирташш
 Ньиртет
 Офехерто
 Петнехаза
 Пустадобош
 Рамочахаза
 Роход

Районы Сабольч-Сатмар-Берега